Тихеевка — название населённых пунктов в России:
 Тихеевка — упразднённая деревня в Магдагачинском районе Амурской области.
 Тихеевка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Тихеевка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.